Carmen Miranda, een Portugees-Braziliaans zangeres en actrice
 Miranda Cosgrove, een Amerikaans actrice en singer-songwriter
 Miranda Sings, een personage van zangeres en comédienne Colleen Ballinger
 Miranda (eurodancegroep), een Franse eurodancegroep rond zangeres Sandra Miranda García